Реали:

 Фамилия
  (1891—1975) — итальянский ас Первой мировой войны.
 Кристиана Реали (род. 1965) — французская актриса.
  (род. 1976) — итальянский писатель.

 Другие значения
 «Реали» — средняя школа в городе Хайфа (Израиль).